Представление (философия)
 Представление (право) —  документ, содержащий предложение
 Представление (психология)
 Представление (базы данных)
 Представление зон (DNS)
 Представление (квантовая механика) — способ описания квантовомеханической системы
 Представление (искусство) — спектакль или .

В математике
 Представление группы
 Представление алгебры Ли

Произведения
 «Представление» — стихотворение Иосифа Бродского
 «Представление» — кинофильм, криминальная драма, снятая творческим тандемом шотландца Дональда Кэммелла и англичанина Николаса Роуга.